Greiz steht für:
 Greiz, Kreisstadt des Landkreises Greiz, Thüringen
 Honda Greiz, Automodell der Marke Honda

Verwaltungseinheiten:
 Landkreis Greiz (1922–1952), von 1922 bis 1952 bestehender Landkreis in Thüringen
 Kreis Greiz, von 1952 bis 1990 bestehender Kreis im Bezirk Gera, DDR
 Landkreis Greiz, von 1990 bis 1994 bestehender Landkreis in Thüringen, siehe Kreis Greiz
 Landkreis Greiz, seit 1994 bestehender Landkreis in Thüringen

Siehe auch:
 Reuß älterer Linie („Reuß-Greiz“), Kleinstaat im Deutschen Reich
 Reuß zu Greiz, Name mehrerer Fürsten aus dem Haus Reuß